Pince steht für:

 Pince (Lendava), Ortsteil von Lendava, Slowenien, mit Grenzübergang zu Ungarn
 Irma Pince, Romanfigur, siehe Figuren der Harry-Potter-Romane #Irma Pince

Siehe auch:
 Pins, Pinc, Pintz